Vespicula är ett släkte av fiskar. Vespicula ingår i familjen Tetrarogidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kindpansrade fiskar
Vespicula